Питкяярви () — многозначный топоним финского происхождения.

 Питкяярви — озеро на границе Ленинградской области и Карелии.
 Питкяярви — озеро в Питкярантском районе Карелии.
 Питкяярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Питкяярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Питкяярви — северное озеро в Сортавальском районе Карелии.
 Питкяярви — южное озеро в Сортавальском районе Карелии.
 Питкаярви — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Питкоярви — озеро в Медвежьегорском районе Карелии.
 Риткяярви — озеро в Лахденпохском районе Карелии.

Примечания